Il singolare del torneo di tennis Cerveza Cristal 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Oliver Gross che ha battuto in finale Francisco Cabello 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Franco Squillari (secondo turno)
 Oliver Gross (Campione)
 Guillermo Cañas (secondo turno)
 Francisco Cabello (finale)

 Mariano Puerta (secondo turno)
 Martín Rodríguez (secondo turno)
 Sebastián Prieto (primo turno)
 Attila Sávolt (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cerveza Cristal 1997